Людовик III Анжуйский ( — ) — герцог Анжуйский и граф Прованса с 1417 года. Старший сын Людовика II и Иоланды Арагонской.

Биография 

После смерти отца в 1417 году унаследовал Анжу, Прованс и претензии на корону Неаполя.

В 1420 году был признан папой Мартином V (папы являлись верховными суверенами Неаполя) наследником бездетной неаполитанской королевы Джованны II и собрал в Риме большую армию для завоевания Неаполя. Испуганная Джованна II поспешно усыновила и признала наследником Альфонса V, короля Арагона и Сицилии. Людовик III был вынужден отступить.

Но вскоре Джованна II, встревоженная тем, что Альфонс V уже ведёт себя в Неаполе как король, воспользовалась отъездом Альфонса в Испанию и отменила его усыновление.

В 1423 году Джованна II усыновила на этот раз Людовика III Анжуйского, провозгласив его своим наследником и герцогом Калабрийским.

В последующие годы Людовик III и Джованна вели борьбу с периодически возвращавшимися арагонцами.

Людовик III умер в 1434 году, не оставив детей. Королева Джованна II, пережившая его на год, признала наследником Рене Доброго — брата Людовика III.

Предки

Примечания

Литература 
 

Правители Неаполитанского королевства XV века
Персоналии:Франция
Герцоги Анжуйские
Династия Валуа-Анжу
Герцоги Турени
Герцоги Калабрии